Die Tennis Ohio Championships 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Columbus, Ohio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 20. bis 26. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tennis Ohio Championships 2021 fand vom 18. bis 19. September 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Columbus (Ohio)